Czesław – forma imienia Czasław
 Czasław – biskup krakowski, pocz. XI w.
 Čáslav – miasto w Czechach
miejscowości w Polsce:

 Czasław – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Otyń
 Czasław – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice